Aleksandr Bielawski (ur. 1932) – rosyjski aktor
 Ołeksandr Bielawski (ur. 1953) – ukraiński szachista reprezentujący Słowenię
 Aleksander Bielawski (1811-1861) – polski inżynier topograf